Ключевський Василь Йосипович (1841—1911) — російський історик, академік

Ключевський — селище міського типу, Могочинський район, Забайкальський край
 Ключевський — селище, Пишминський міський округ, Свердловська область, Росія

Див. також 
 Ключевська Сопка
 4560 Ключевський — астероїд